Franciaország
Monts, település Indre-et-Loire megyében
Monts, település Oise megyében